Concerti – composizione per orchestra, composta da Gian Francesco Malipiero nel 1931
 Concerti – album di Paolo Conte del 1985
 Concerti – album di Fiorella Mannoia del 2004

Pagine correlate 
 Concerto (disambigua)